Haguro (jap. ) bezeichnet:

 einen der Drei heiligen Berge von Dewa
 Haguro (Schiff, 1928), einen Schweren Kreuzer der Myōkō-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1929–45)
 Haguro (Schiff, 2019), einen Lenkwaffenzerstörer der Maya-Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte